Jorge Isidoro da Silva, conhecido como Zagaia, ou Jorge Zagaia (Rio de Janeiro, 1922 – Rio de Janeiro, 1995) foi um compositor, partideiro e cantor brasileiro.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)